Elm River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elm River Township (Illinois)
 Elm River Township (Michigan)
 Elm River Township (North Dakota)